Моштейру () :

 Моштейру  — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 Моштейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Моштейру  — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.